Muss.Puschk. kan som auktorsförkortning betyda:

 Apollo Mussin-Pushkin
 Apollo Mussin-Pusjkin

Robotskapade auktorsförkortningar